Katajisto est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), boxeur professionnel finlandais
 (né en 1991), coureur motocycliste finlandais
 (1926-2000), acteur finlandais
 (1916-?), joueur d'échecs professionnel finlandais
 (né en 1971), lutteur gréco-romain finlandais

Voir aussi
Manoir de Katajisto, manoir situé à Aulanko en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois